Bence kan syfta på:

Indonesien 

 Desa Bence, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Bence, administrativ by, Jawa Timur,

Nordmakedonien 

 Benče, ort, Opsjtina Makedonski Brod, 

Robotskapade Indonesienförgreningar